Burke County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Burke County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80000980
 Burke County Courthouse (North Carolina), NRHP-Nr. 70000443
 Burke County Courthouse (North Dakota), NRHP-Nr. 85002979